Миленков е фамилно име, което може да се отнася за:

 Александър Миленков – български художник
 Златан Миленков – български общественик
 Илия Миленков – български революционер
 Илия Миленков – български просветен и обществен деец
 Кирил Миленков – български политик
 Радослав Миленков – български банкер
 Стефан Миленков – български революционер
 Стефан Миленков – български фотограф